Benetnaš (Alkaid, η UMa) je hvězda souhvězdí Velké Medvědice. Její jméno pochází z arabského banat na'š () a znamená doslova „hlavní“ (myšleno tím truchlící  nebo plačka), jelikož ve staré Arábii viděli v souhvězdí Velkého vozu zástup tří plaček doprovázejících rakev a Benetnaš tak představuje první, nejjasnější, hlavní plačku.

Benetnaš má hvězdnou velikost +1,9. Je hvězdou hlavní posloupnosti spektrální třídy B3. Od Země je vzdálena 100 světelných let.

Reference 

Hvězdy hlavní posloupnosti třídy B
Hvězdy v souhvězdí Velké medvědice
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu